Elena Bogdan e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differernti. La Bogdan ha fatto coppia con Jill Craybas ma ha perso nei quarti di finale mentre la Voráčová ha fato coppia con Mervana Jugić-Salkić.

La Jugić-Salkić e la Voráčová che hanno battuto in finale Jana Čepelová e Anna Karolína Schmiedlová 6–1, 6–1.

Teste di serie 

  Mervana Jugić-Salkić /  Renata Voráčová (Campionesse)
  Eva Birnerová /  Kristýna Plíšková (primo turno)

  Vesna Dolonc /  Stéphanie Foretz Gacon (semifinali) 
  Elena Bogdan /  Jill Craybas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Empire Slovak Open 2013